Franco Ferrari (1929-2000) – giornalista, scrittore e pittore italiano
 Franco Ferrari (1946-2016) – dirigente sportivo, allenatore e calciatore italiano
 Franco Ferrari (1946-) – grecista italiano
 Franco Ferrari (1964-) – filologo classico italiano
 Franco Ferrari (1992-) – calciatore argentino 
 Franco Ferrari (1995-) – calciatore argentino